Kampfbahn steht für:
 Leichtathletikanlage
Hindernisbahn

Sportplätze bzw. Stadien:
 Hauptkampfbahn im Volkspark, siehe Fuchs-Park-Stadion, Bamberg
 Bremer Kampfbahn, siehe Weserstadion, Bremen
 Sportplatz Kampfbahn, Cuxhaven
 Ilgen-Kampfbahn, siehe Rudolf-Harbig-Stadion
 Glückauf-Kampfbahn, Gelsenkirchen
 Vestische Kampfbahn, siehe Stadion Gladbeck
 Adolf-Jäger-Kampfbahn, Hamburg
 Kampfbahn Katzenbusch, Herten
 Grotenburg-Kampfbahn, siehe Grotenburg-Stadion, Krefeld
 Alfred-Rosch-Kampfbahn, siehe Radrennbahn Leipzig
 Kampfbahn Schwansbell, Lünen
 Hans-Peltzer-Kampfbahn, siehe SC Preußen Stettin #Sportstätte
 Rühl-Kampfbahn, siehe Florian-Krygier-Stadion, Stettin
 Adolf-Hitler-Kampfbahn, siehe Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)